Contea di Crook o Crook County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Crook (Oregon)
 Contea di Crook (Wyoming)